Recepta de cuina, instruccions per elaborar un plat de cuina.
 Recepta mèdica, document pel qual el metge prescriu la medicació al pacient.